Други тениски ВТА турнир Словенија опен одржан је у Порторожу у Словенији од 18. до 25. септембра 2006. године. Турнир је IV категорије са наградним фондом од $ 145.000. Игран је на отвореном са тврдом подлогом уз учешће 32 играчице из 14 земаља у појединачној конкуренцији. Турнир је освојила Тамира Пашек из Аустрије. У финалу је победила Марију Елену Камерин из Италије резултатом 7-5, 6-1.

Списак носилаца 

  Катарина Среботник (24)
  Сибиле Бамер (45) 
  Мартина Милер (46) 
  Ромина Опранди (48) 
  Марија Елена Камерин (53) 
  Емили Лоа (57) 
  Татјана Гарбин (63) 
  Јармила Гајдошева (86) (уместо другог носиоца Маре Сантанђело која је отказала) 

 Број у загради означава пласман на ВТА листи 18. септембра 2006.

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Отворено првенство Словеније у тенису

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com
 Званични сајт

Отворено првенство Словеније у тенису
Тенис 2006.